Дамба Баньцяо — плотина на реке Жухэ в уезде Биян городского округа Чжумадянь провинции Хэнань, КНР. Дамба печально известна катастрофой, произошедшей 8 августа 1975 года, когда она стала крупнейшей из 62 дамб, прорванных наводнением, вызванным тайфуном Нина.

Существуют разные оценки числа жертв катастрофы, официальное число — около 26 тыс. человек, — учитывает лишь непосредственно утонувших при самом наводнении; c учётом же погибших от эпидемий и голода, распространившихся в результате катастрофы, полное число жертв составляет, по разным оценкам, 171 тыс. или даже 230 тыс. Кроме этого, погибло свыше  скота и было разрушено примерно 

Сведения о катастрофе были засекречены на много лет.

Катастрофа 
Дамба была сконструирована таким образом, чтобы пережить крупнейшие наводнения, которые случаются раз в тысячу лет (306 мм осадков за день). Однако в августе 1975 года произошло крупнейшее  наводнение — как следствие мощного тайфуна Нина и нескольких дней рекордных штормов (был установлен новый рекорд — 160 мм осадков за час, 1631 мм за день, тогда как обычное количество осадков в год колеблется в районе 800 мм). Ворота шлюза были не в состоянии справиться с пропуском такого объёма воды. 8 августа  была прорвана самая малая дамба Шиманьтань.  достигла дамб в Баньцяо и разрушила их. Суммарно были прорваны 62 плотины. Утечка воды из дамб Баньцяо составляла  (при поступающем потоке в ), в течение шести часов вытекло  в то время как выше по течению реки на дамбе Шиманьтань  вытекло  а за время всей катастрофы — 

Наводнение вызвало огромную волну воды шириной 10 км и высотой 3—7 метров. Прилив за час ушёл на 50 км от берега и достиг равнин, создав там искусственные озёра суммарной площадью 12 000 км². Семь провинций были затоплены, в том числе тысячи квадратных километров сельской местности и бесчисленное количество коммуникаций. Эвакуационные работы не могли проводиться должным образом из-за погодных условий и нерабочих коммуникаций. В населённых пунктах, которые своевременно получили приказ об эвакуации, потери были относительно низкие. Например, в селе Шахедянь, недалеко от дамб Баньцяо, из 6 000 человек погибло  но в своевременно не предупреждённом селе Вэньчэн погибла половина  а село Даовеньчен было смыто с лица земли со всеми 

Железнодорожная магистраль , проходящая через Чжумадянь, была выведена из строя на 18 дней, такая же участь постигла и многие другие пути сообщения в регионе. Даже через девять дней после катастрофы более миллиона людей всё ещё были отрезаны водой от внешнего мира; в лучшем случае, пропитание для них могло сбрасываться с самолётов. Жителей поражённых районов косили эпидемии.

Многие дамбы, включая Баньцяо, были восстановлены лишь в 1993 году.

Примечания

Ссылки 
 HRW report
 Excerpt from Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams, by Patrick McCully
 A Procedure for Estimating Loss of Life Caused by Dam Failure
 The Catastrophic Dam Failures in China in August 1975 
 Самый большой прорыв плотины в истории: как это случилось

События 8 августа
Август 1975 года
1975 год в Китае
Катастрофы 1975 года
Наводнения в Китае
Хэнань
Техногенные катастрофы в Китае